Zkratka BFR může znamenat:
 Bromované zpomalovače hoření
 Big Falcon Rocket – pracovní název nosného systému Super Heavy Starship firmy SpaceX

Externí odkazy